La expresión Diputación del Reino puede referirse a:
Diputación del Reino de Aragón o Generalidad de Aragón, institución de gobierno del Reino de Aragón vigente entre 1364 y 1708.
Diputación del Reino de Navarra, institución de gobierno del Reino de Navarra vigente entre 1576 y 1836.